AJL peut faire référence à :
  ;
 Association des journalistes LGBT.